Il singolare del torneo di tennis Volkswagen Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivo Heuberger che ha battuto in finale Dirk Dier 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (semifinali)
 Francisco Cabello (primo turno)
 Assente

 Marco Meneschincheri (primo turno)
 Mariano Puerta (primo turno)
 Cristiano Caratti (primo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Volkswagen Challenger 1998